RFC Renaisien was een Belgische voetbalclub uit Ronse. De ploeg was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 46 en speelde in blauw-witte kleuren. De club kende z'n succesvolste periode rond de Tweede Wereldoorlog, toen men twee decennia in Tweede Klasse verbleef, maar zakte daarna weg. De club fuseerde ten slotte in 1987 met een andere club uit de stad, ASSA Ronse tot KSK Ronse; stamnummer 46 werd geschrapt.

Geschiedenis
In 1906 was in Ronse AS Renaisienne (ASSA Ronse) opgericht. Het kwam echter al gauw tot onenigheid en het kwam tot een afscheuring met de oprichting van Football Club Renaisien in 1908. De club speelde in geel-blauw verticale strepen en net als AS Renaisien had de club terreinen aan de Steenweg op Leuze. De eerste voorzitter was Clément Josson. Bij de toekenning van de stamnummers in 1926 kreeg de club van de KBVB stamnummer 46.

De eerste officiële wedstrijd tegen rivaal ASSA werd gespeeld op 8 oktober 1911 en eindigde op een 1-1-gelijkspel. In 1922 verhuisde Club Ronse naar de Spinsterstraat, waar een nieuw stadion werd ingehuldigd op een eigendom van Henri Lagache. Het stadion kreeg de naam Parc Lagache. De clubkleuren werden vanaf dan blauw-wit. In de jaren 30 kende Club Renaisien een goede periode. In 1931 promoveerde de ploeg naar de Tweede Klasse. In 1936 behaalde de ploeg zelfs in z'n B-reeks de tweede plaats, met evenveel punten als reekswinnaar ARA La Gantoise en men miste zo nipt een promotie naar het hoogste niveau. Vanaf 1937 kreeg Club ook rivaal RAS Renaisienne naast zich in de reeks, wat telkens harde derby's opleverde. ASSA zakte al in 1948 terug weg en in 1953 zakte ook Club Ronse naar Derde Klasse. De club slaagde er na een titel in 1958 nog even in terug naar Tweede te promoveren, maar zakte na één seizoen definitief weg naar Derde. De club viel verder terug, in 1965 degradeerde men naar Vierde Klasse en enkele seizoenen later naar Eerste Provinciale. De club kon nog even terugkeren maar belandde daarna definitief in de provinciale reeksen, in 1976 zakte Club zelfs een seizoen naar Tweede Provinciale, maar kon daarna toch terugkeren naar Eerste. In 1984 belandde de club echter opnieuw in Tweede Provinciale.

Ook de andere club uit de stad, ASSA Ronse, was diep weggezakt in de provinciale reeksen, en onder impuls van Orphale Crucke kwam het uiteindelijk in 1987 tot een fusie tussen beide clubs. De fusieclub KSK Ronse werd opgericht, die verder speelde met het stamnummer 38 van ASSA Ronse. De clubkleuren werden blauw, wit en rood, een combinatie van de kleuren van beide clubs. Na de fusie kon de club zich geleidelijk opwerken, en zo bereikte na vele decennia opnieuw een club uit Ronse de nationale reeksen.

Resultaten

Zie ook
 KSK Ronse

Renaisien
Sport in Ronse
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen